Hrabstwo Reagan – hrabstwo w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie
 Reagan – nazwisko

Osoby noszące nazwisko Reagan 
 John Henninger Reagan (1818–1906) – amerykański polityk
 Nancy Reagan (1921–2016) – amerykańska aktorka, pierwsza dama USA
 Ronald Reagan (1911–2004) – amerykański aktor i polityk, 40. prezydent USA

Osoby noszące imię Reagan 
 Reagan Dale Neis (ur. 1976) – kanadyjska aktorka.
 Reagan Gomez-Preston (ur. 1980) – amerykańska aktorka
 Reagan Noble (ur. 1983) – południowoafrykański piłkarz

Zobacz też 
 USS Ronald Reagan (CVN-76)
 Ronald Reagan Ballistic Missile Defense Test Site
 Port lotniczy Waszyngton Ronalda Reagana
 Regan